Ленгмю́ровские солито́ны (кавито́ны) — вид солитонов в плазме, представляющих собой устойчивые уединённые области локализации ленгмюровских волн, распространяющиеся в пространстве без изменений формы.

Ленгмюровские солитоны играют существенную роль в теории ленгмюровской плазменной турбулентности.

Общие принципы 
Если амплитуда ленгмюровских волн достаточно высока, пондеромоторная сила, действующая с их стороны на окружающую плазму, начинает заметно изменять профиль концентрации электронов, вытесняя электроны из области локализации волнового пучка. При этом наблюдается обратное влияние: волновой пучок оказывается в области с пониженной концентрацией электронов, что замедляет его расплывание, связанное с дисперсией ленгмюровских волн в плазме. Если в каждой точке волнового пучка дисперсионный эффект скомпенсирован нелинейным пондеромоторным эффектом, такая конфигурация поля и плазмы, называемая ленгмюровским солитоном или кавитоном, будет распространяться без изменения своей формы.

Экспериментально ленгмюровские солитоны наблюдались впервые в 1974—1975 годах.

Математическое описание 
В случае одномерных ленгмюровских волн в однородной изотропной плазме эволюция комплексной огибающей волнового пучка  описывается так называемым нелинейным уравнением Шрёдингера:
 
Это уравнение имеет семейство устойчивых стационарных локализованных решений вида:
 
где ,  — произвольные параметры, задающие соответственно амплитуду и скорость солитона.

В двумерной и трёхмерной геометриях ленгмюровские солитоны оказываются неустойчивыми и коллапсируют. Этот процесс приводит к ускорению электронов плазмы и, как следствие, к турбулизации динамики плазмы.

См. также 
 Ионно-звуковые солитоны
 Магнитозвуковые солитоны

Литература 
 

Волны в плазме
Солитоны